El Condado de Meade es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Meade (Kansas)
 Condado de Meade (Kentucky)
 Condado de Meade (Dakota del Sur)